Palazzo Vescovile (Brescia)
 Palazzo Vescovile (Pienza)